Крупнейшие озёра и закрытые лиманы Украины.

См. также 
 Крупнейшие реки Украины

Источники 
 Паламарчук М. М. Географія України: Підр. для серед. шк. — 2-тє вид., перероблене і доповнене. — К.: Освіта, 1992. — 159 с.: іл., карти. [ISBN 5-330-01950-8]
 Наибольшие озёра и лиманы Украины по данным Географической энциклопедии Украины 

Списки:Украина
Списки озёр